Copa Chevallier Boutell puede hacer referencia a:

Cup Tie Competition, también conocida como Copa Competencia Chevallier Boutell, torneo que se disputaba entre clubes de fútbol argentinos y uruguayos.
Copa Rosa Chevallier Boutell, torneo de fútbol que se disputaba entre las selecciones de fútbol de la Argentina y del Paraguay.